Hipèrbat (224 aC) o Hipèrbates, estrateg de la Lliga Aquea el 224 aC 
 Hipèrbat (179 aC) o Hipèrbates, estrateg de la Lliga Aquea el 179 aC